Ayn o ע, lletra de l'alfabet hebreu
 ʿAyn, lletra de l'alfabet àrab 
 Al-Ayn, ciutat dels Emirats Àrabs Units
 Ayn Dilfa, font de Síria
 Ayn Jalut, font del riu Djalut i lloc de la gran batalla del 1260 entre mongols i mamelucs
 Batalla d'Ayn Jalut, del 3 de setembre de 1260, que enfrontà el soldanat mameluc del Caire amb els mongols establerts a Palestina 
 Ayn al-Djarr, font del riu Litani propera a l'antiga Calcis (Líban)
 Ayn Shams, població d'Egipte
 Ayn al-Tamr, població d'Iraq
 Ayn Temushent, població d'Algèria
 Ras al-Ayn, població siriana de la governació d'al-Hasakah. Té lloc d'una batalla a Iraq el 685
 Ayn Zarba, vila d'Anatòlia en ruïnes
 Ayn Tab o Gaziantep, ciutat de Turquia capital de la província de Gaziantep i del districte homònim
 Ayn (Somalilàndia), regió de Somalilàndia i abans de Somàlia.
 Ayn (Savoia), municipi de la Savoia